Kulikowski, Kulikowsky oder Kulikovskij steht für:

 Andrei Gennadjewitsch Kulikowski (* 1933), russischer Mathematiker
 Nikolai Kulikowski (1882–1958), Schwager von Zar Nikolaus II.
 Pjotr Grigorjewitsch Kulikowski (1910–2003), russischer Astronom
 Traudl Kulikowsky (* 1943), deutsche Schauspielerin
 (2497) Kulikovskij, Asteroid des Hauptgürtels
Siehe auch:
 Kulikowski Skerry